Jean Lassalle (1847-1909), també anomenat Jean-Louis Lassalle, baríton francès
 Jean Lassalle, polític francès, membre del Consell Regional d'Aquitània